Sack může být:

 Sack — stará anglická jednotka hmotnosti a objemu
 Sack (Alfeld) — městská část Alfeldu
 Sack (Fürth) — městská část Fürthu
 německé jméno estonského městečka Saku
 Sack (příjmení) – příjmení německého původu